Ваї́-сюр-Ен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 19 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 938 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2094,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ваї-сюр-Ен на сайті французького Національного інституту географії
 Ваї-сюр-Ен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ваї-сюр-Ен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ваї-сюр-Ен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена